Ulica Francuska w Katowicach
 Ulica Francuska w Warszawie

Francuska